Parafia Bożego Ciała w Bieczu
 Parafia św. Anny w Bieczu